Montmain puede referirse a: 

 Montmain, comuna francesa situada en Côte-d'Or.
 Montmain, comuna francesa situada en Sena Marítimo.